

Cinema 
 Il vagabondo della città morta (Relentless) – film del 1948 diretto da George Sherman
 L'implacabile (Relentless) – film del 1977 diretto da Lee H. Katzin
 Senza limiti (Relentless) – film del 1989 diretto da William Lustig
 Relentless – film del 2009 diretto da Demian Lichtenstein

Letteratura 
 Senza tregua (Relentless) – romanzo di Dean Koontz del 2009

Musica 
 Relentless Records – etichetta discografica
 Relentless – album dei Pentagram del 1985
 Relentless – album dei Jackyl del 2002
 Relentless – album dei Mortification del 2002
 Relentless – singolo dei Sick of It All del 2003
 Relentless – album di Jo O'Meara del 2005
 Relentless – album di Jason Aldean del 2007
 Relentless – album di Natalie Grant del 2008
 Relentless – album di Yngwie Malmsteen del 2010